

Prénom 
 Oswaldo Cruz (1872-1917), médecin brésilien.
 Oswaldo Montenegro (1956-), musicien brésilien.
 Oswaldo Novoa (1982-), boxeur mexicain.

Télévision 
 Oswaldo, série télévisée d’animation.

Voir aussi